Tamari ist der Familienname folgender Personen:

 Gil Tamari (* 1967), israelisch-US-amerikanischer Journalist
 Ittai Joseph Tamari (* 1956), deutscher Buchwissenschaftler 

Tamari steht auch für:
 eine Sojasauce